20 Pułk Ułanów im. Króla Wilhelma I (2 Wirtemberski) – pułk kawalerii niemieckiej, sformowany 24 lipca 1809; garnizon: Ludwigsburg; przydział w 1914: XIII Korpus Armii Niemieckiej
 20 Pułk Ułanów Księstwa Warszawskiego – pułk kawalerii polskiej okresu Księstwa Warszawskiego, sformowany 1812
 20 Pułk Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego – pułk kawalerii polskiej okresu II RP